Veřmiřovský je příjmení, jež vzniklo odvozením od názvu obce Veřovice, dříve Veřmiřovice. Toto příjmení nosí více osobností:

 Adolf Veřmiřovský (* 1926 v Kopřivnici) – československý automobilový závodník; syn Josefa Veřmiřovského 
 Josef Veřmiřovský (1896 – 1983) – zkušební (tovární) jezdec a československý automobilový závodník
 Zdeňka Veřmiřovská (1913 – 1997) – česká sportovní gymnastka a olympijská vítězka